Фру́нзе (от  — лист) — многозначное понятие.

Носители фамилии 
 Фрунзе, Авксентий Дмитриевич (1859—1933) — молдавский революционер, писатель.
 Фрунзе, Виорел (род. 1979) — молдавский футболист и тренер.
 Фрунзе, Михаил Васильевич (1885—1925) — политический и военный деятель, герой гражданской войны.
 Фрунзе, Татьяна Михайловна (род. 1920) — советский химик-органик, доктор химических наук, профессор. Дочь М. В. Фрунзе.
 Фрунзе, Тимур Михайлович (1923—1942) — Герой Советского Союза (1942, посмертно), лётчик, лейтенант. Сын М. В. Фрунзе.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Фрунзе — деревня в Дзержинском районе Минской области.
 Фрунзе — деревня в Быховском районе Могилёвской области.

Казахстан 
 Фрунзе — село в Каратальском районе Алматинской области.
 Фрунзе — село в Камыстинском районе Костанайской области.
 Фрунзе — упразднённое село в Толебийском районе Южно-Казахстанской области, включено в состав села Зертас.
 Фрунзе — прежнее название села Достык в Каратальском районе Алматинской области.
 Фрунзе — прежнее название села Туганбай в Талгарском районе Алматинской области.
 Фрунзе — прежнее название села Жакаш в Байзакском районе Жамбылской области.
 Фрунзе — прежнее название села Жанасу района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области.
 Фрунзе — прежнее название села Акниет Жетысайского района Туркестанской области.
 Фрунзе — прежнее название села Нурлытан Мактааральсского района Туркестанской области.
 Фрунзе — прежнее название села Ынталы Сарыагашского района Туркестанской области.

Киргизия 
 Фрунзе — в 1926—1991 гг. название г. Бишкека, столицы страны.
 Фрунзе — в 1948—1991 гг. название г. Кадамжай Кадамжайского района Баткенской области.

Молдавия 
 Фрунзе — город в Окницком районе.

Приднестровье 
Согласно административному делению Молдавии, входит в её состав, фактически же территория контролируется непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой
 Фрунзе — село в Слободзейском районе.

Россия 
 Фрунзе — деревня в Бураевском районе Башкортостана.
 Фрунзе — деревня в Иглинском районе Башкортостана.
 Фрунзе — деревня в Туймазинском районе Башкортостана.
 Фрунзе — посёлок в Тейковском районе Ивановской области.
 Фрунзе — деревня в Лебяжьевском районе Курганской области.
 Фрунзе — деревня в Шадринском районе Курганской области.
 Фрунзе — деревня в Тарском районе Омской области.
 Фрунзе — хутор в Заветинском районе Ростовской области.
 Фрунзе — село в Намском улусе Якутии.
 Фрунзе — прежнее название посёлка Степной Курган Сальского района Ростовской области.

Крым 
Спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России.
 Фрунзе — село в Нижнегорском районе.
 Фрунзе — село в Первомайском районе.
 Фрунзе — село в Сакском районе.

Украина 
 Фрунзе — посёлок в Славяносербском районе Луганской области.
 Фрунзе — до 2016 года название села Вишневое в Новомосковском районе Днепропетровской области.
 Фрунзе — до 2016 года название посёлка Вишневецкое в Синельниковском районе Днепропетровской области.
 Фрунзе — до 2016 года название села Богдановка в Бобринецком районе Кировоградской области.
 Фрунзе — до 2016 года название села Петропавловка в Доманёвском районе Николаевской области.
 Фрунзе — до 2016 года название села Мирное в Кобелякском районе Полтавской области.
 Фрунзе — до 2016 года название посёлка Слободское в Харьковском районе Харьковской области.
 Фрунзе — до 2016 года название села Азовское в Геническом районе Херсонской области.
 Фрунзе — до 2016 года название села Агайманы в Ивановском районе Херсонской области.

Горы 
 Пик Фрунзе — горная вершина в хребте Зулумарт на севере Памира.

Корабли 
 «Фрунзе» (при постройке в 1909 г. — «Полтава») — российский, затем советский линкор типа «Севастополь».
 «Фрунзе» — советский эскадренный миноносец (бывший «Быстрый»).
 «Фрунзе» — советский крейсер проекта 68-К.
 «Фрунзе» — советский тяжёлый атомный ракетный крейсер.

Имени Фрунзе 
 Центральный аэродром имени М. В. Фрунзе — первый московский аэродром.

Военно-учебные заведения 
 Военная академия им. М. В. Фрунзе
 Орловское ордена Ленина Краснознамённое танковое училище им. М. В. Фрунзе
 Омское высшее общевойсковое командное дважды Краснознамённое училище им. М. В. Фрунзе
 Высшее военно-морское ордена Ленина Краснознамённое ордена Ушакова училище им. М. В. Фрунзе
 Ленинградское высшее военное командное училище железнодорожных войск и военных сообщений им. М. В. Фрунзе
 Киевское высшее общевойсковое командное дважды Краснознамённое училище им. М. В. Фрунзе
 Сумское высшее артиллерийское командное дважды Краснознамённое училище им. М. В. Фрунзе
 Одесское высшее артиллерийское командное ордена Ленина училище им. М. В. Фрунзе

См. также 
 
 Фрунзетти, Ион